Gryźliny bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Gryźliny (Nowe Miasto Lubawskie), Dorf in der Landgemeinde Nowe Miasto Lubawskie im Powiat Nowomiejski, vor 1942: Grischlin, 1942 bis 1945: Escherlin, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen
 Gryźliny (Stawiguda), Dorf in der Landgemeinde Stawiguda im Powiat Olsztyński, bis 1945: Grieslienen, Kreis Allenstein, Ostpreußen

Siehe auch:	
 Flugplatz Gryźliny bei Stawiguda